Škoda Rapid är namnet på flera bilmodeller:

Škoda Rapid (1935–47) 
Škoda Rapid (1984) – en sportcoupé designad och byggd av Škodaen sportcoupé designad och byggd av Škoda 1984–1990
Škoda Rapid (2011) – en bilmodell baserad på Volkswagen Vento tillverkad och såld i Indien
Škoda Rapid (2012) – en bilmodell från den tjeckiska biltillverkaren Škoda